Mombo bezeichnet:
 Mombo (Kamerun), Ort in der Region Littoral, Kamerun
 Mombo (Tansania), Ort in der Region Tanga, Tansania

Mombo ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Mombo, gabunischer Fußballspieler
 Tristan Mombo (* 1974), gabunischer Fußballspieler
 Zacharie Mombo (* 1992), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo